6-й Чемпионат СССР по волейболу среди женщин проходил с 26 по 30 июля 1939 года (финальный турнир) в Одессе на спортивных площадках деревообрабатывающего завода с участием 6 команд. Чемпионский титул выиграл московский «Локомотив».

Система проведения чемпионата 
Соревнования проводились в два этапа: зональные и финальные. Зональный отборочный этап проходил в разных городах страны. В финале 6 команд провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Медалисты 
 «Локомотив» (Москва): Елена Войт, Антонина Ильина, Валентина Марчук, Валентина Осколкова, Н.Семёнова, Анна Фокина. Тренер — Валентина Осколкова.

 «Спартак» (Москва): Нина Бодрова, З.Зубарева, Зоя Козлова, Р.Куренкова, Нина Лагуткина, А.Никитина, С.Семёнова. Тренер — Григорий Берлянд.

 «Наука» (Ленинград): Анна Смирнова, В.Васильева, Валентина Гладкова, Кусова, В.Лаврентьева, К.Царёва, Г.Шишкина. Тренер — Лазер.

 «Медик» (Москва): В.Бурова, М.Рыжкова, М.Трутнева, М.Феклисова, Клавдия Фёдорова, А.Шамарина. Тренер — Александр Степанов.

Литература 
 Волейбол: Справочник / Сост. А. Эдельман и др. — М.: ФиС, 1984.
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

Чемпионаты СССР по волейболу среди женщин
1939 год в волейболе
Спорт на Украине в 1939 году
Июль 1939 года
Спортивные соревнования в Одессе
Чемпионаты СССР в 1939 году
Волейбол на Украине